Gmelin kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Friedrich Gmelin
 Karl Christian Gmelin
 Johann Georg Gmelin den yngre
 Samuel Gottlieb Gmelin

Robotskapade auktorsförkortningar